Joaquim Ros i Bofarull (Barcelona, 1906 - 1991), escultor i xilògraf català.
 Joaquim Ros i Sabaté (Barcelona, 1936), escultor català, fill de Joaquim Ros i Bofarull.
 Joaquim de Ros i de Ramis (Sant Celoni, 1911 - Barcelona, 1988), arquitecte català.